Czarna wdowa (Latrodectus mactans) − gatunek pająka z rodzaju Latrodectus (wdowy)
 Czarna wdowa − potoczne określenie kobiety, zabójczyni męża

Tytuły dzieł 
 Czarna wdowa – powieść Thierry Jonqueta z 1984 roku, bardziej znana pod alternatywnym tytułem Tarantula
 Czarna wdowa − film z 1987 roku
 Czarna wdowa − film z 2007 roku
 Czarna Wdowa − film z 2021 roku

Inne znaczenia 
 Czarna Wdowa (Natalia Romanova) − fikcyjna postać ze świata komiksów Marvela